

Patronyme 

 Mihai Timofti (1948-), Metteur en scène, acteur, musicien, réalisateur.
 Nicolae Timofti (1948-),  de la République de Moldavie.

Homonymie de toponyme